Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships marzo 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6–2, 6–0, 3–6, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Chris Evert (semifinali)

 Steffi Graf (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1986